Az 1988. évi nyári olimpiai játékok női teniszversenyét a német Steffi Graf nyerte az argentin Gabriela Sabatini.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Steffi Graf (Bajnok)
  Chris Evert (Harmadik kör)
  Gabriela Sabatini (Döntős)
  Pam Shriver (Negyeddöntős)
  Helena Suková (Második kör)
  Natallja Zverava (Negyeddöntős)

<ol start="7">
  Manuela Maleeva (Elődöntős)
  Zina Garrison (Elődöntős)
  Claudia Kohde-Kilsch (Második kör)
  Katerina Maleeva (Harmadik kör)
  Larisa Savchenko (Negyeddöntős)
  Sylvia Hanika (Harmadik kör)

Főtábla

Döntők

Források 
 Eredmények 

N1